Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandar Ranković – jugosłowiański polityk
 Ljiljana Ranković – serbska siatkarka